Anne E. Wojcicki (ur. 28 lipca 1973 w San Mateo) − amerykańska biolog, biotechnolog, bizneswoman, współzałożycielka i prezes biotechnologicznej firmy .

Życiorys 
Jest córką Stanleya Wojcickiego, profesora fizyki pochodzącego z Polski, oraz dziennikarki i edukatorki rosyjsko-żydowskiego pochodzenia Esther Wojcicki z domu Hochman.

W 1996 ukończyła biologię na Uniwersytecie Yale. Po ukończeniu studiów przez 10 lat pracowała nadzorując inwestycje dotyczące służby zdrowia w Kalifornii, skupiając się na przedsiębiorstwach biotechnologicznych. W kwietniu 2006 wraz z Lindą Avey i Paulem Cusenzą założyła własne przedsiębiorstwo, 23andMe, zajmujące się badaniami genetycznymi. Nazwa firmy nawiązuje do 23 par chromosomów w zdrowej ludzkiej komórce. W 2008 magazyn Time nazwał zestaw do wykonywania badań genetycznych, stworzony przez Wojcicki i jej współpracowników, Wynalazkiem roku.

W maju 2007 poślubiła Sergeya Brina, współzałożyciela Google. Mają syna (ur. 2008) i córkę (ur. 2011). Rozwiodła się w 2015. Anne Wojcicki jest siostrą prezes YouTube, Susan Wojcicki.

 Genealogia

Przypisy 

Amerykańscy biotechnolodzy
Amerykańscy przedsiębiorcy
Absolwenci Uniwersytetu Yale
Amerykanie pochodzenia polskiego
Amerykanie pochodzenia żydowskiego
Ludzie związani z Kalifornią
Urodzeni w 1973